A 2006-os wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a francia Amélie Mauresmo nyerte a belga Justine Henin előtt.

Kiemeltek 

 Amélie Mauresmo (Bajnok)
 Kim Clijsters (elődöntő)
 Justine Henin-Hardenne (Döntő)
 Marija Sarapova (elődöntő)
 Szvetlana Kuznyecova (harmadik kör)
 Venus Williams  (harmadik kör)
 Jelena Gyementyjeva (negyeddöntő)
 Patty Schnyder (második kör)
 Anastasia Myskina (negyeddöntő)
 Nicole Vaidišová (negyedik kör)
 Francesca Schiavone (első kör)
 Martina Hingis (harmadik kör)
 Anna-Lena Grönefeld (első kör)
 Gyinara Szafina (harmadik kör)
 Daniela Hantuchová (negyedik kör)
 Flavia Pennetta (negyedik kör)

 Marija Kirilenko (első kör)
 Szugijama Ai (negyedik kör)
 Ana Ivanović (negyedik kör)
 Sahar Peér (második kör)
 Katarina Srebotnik (harmadik kör)
 Nathalie Dechy (első kör)
 Anabel Medina Garrigues (harmadik kör)
 Marion Bartoli (második kör)
 Elena Likhovtseva (harmadik kör)
 Jelena Janković (negyedik kör)
 Li Na † (negyeddöntő)
 Sofia Arvidsson (első kör)
 Tatiana Golovin (második kör)
 Anna Csakvetadze (harmadik kör)
 Gisela Dulko (harmadik kör)
 Mara Santangelo (első kör)

† Az első kiemelt, kínai játékos

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

További információk 
 Eredmények

N1